Ravi Kupta Ross es uno de los personajes principales de las series Jessie y Bunk'd. Es interpretado por el actor Karan Brar. Él cumple años el 18 de enero.

Información del personaje 
Es un adolescente de 10-15 años de edad que vive en la ciudad de Nueva York con sus 3 hermanos: Emma, Luke y Zuri, y su mascota, la Sra Kipling, una lagarta.En el epiesodio "going to India" lo vuelven a llevar a la India y no aparece nunca mas esto hizo que la temporada 4 acabara con solo 19 episodios. Es el hermano menor de Emma y Luke y el hermano mayor de Zuri. Es el hijo adoptivo más reciente de la familia Ross, fue adoptado en la India por Morgan y Christina Ross un mes antes de que llegará Jessie. Habla con mucho acento indio, pero también sabe hablar con acento inglés. Es el más tranquilo de los hijos Ross, aunque también se altera con facilidad y cuando lo hace grita en hindi. No es popular en el instituto, no se le dan bien los deportes ni bailar, y tampoco tiene amigos, pero saca buenas notas. Quiere mucho a Jessie y a sus hermanos, pero éstos a veces abusan de él. Pasa mucho tiempo con Luke y Zuri, que es con los que mejor se lleva de sus 3 hermanos, aunque éstos muchas veces le hacen travesuras, pero se llevan muy bien. Es el favorito del perezoso mayordomo de la familia, ya que da menos problemas. En la primera temporada no pasa mucho tiempo con Emma, pero más adelante empiezan a pasar tiempo juntos y se llevan bien. Actualmente está en un campamento de verano (Campamento Kikiwaka) con sus 2 hermanas ya que Luke, Su hermano, está en una escuela de verano.

Personalidad 
Ravi es un niño en las temporadas 1 y 2 y adolescente en las 3 y 4. Es bueno, amable, sensato, honesto, inteligente, estudioso, torpe, débil y tranquilo pero a veces nervioso. Le encanta jugar a los videojuegos , como a Luke y está en contra de la violencia, como se ve en el episodio "New York, New Nanny", cuando le dice a Emma que no se pelee con Luke. Le gustan mucho los reptiles, como su mascota, la Sra Kipling, y los bebés lagarto que tuvo, pero que tuvo que dar en adopción, ya que eran muchos, y la familia Ross no podía tenerlos. Se le da muy mal el deporte, pero en el episodio "Why do fools fall in love" Luke lo ayuda a ser bueno en esgrima. Es todo lo contrario que Luke, se le da fatal el deporte y bailar, pero saca buenas notas . Esta muy unido a la india como se ve en varios episodios.

Historia del personaje

Temporada 1 
En esta temporada se revela que fue adoptado un mes antes de que Jessie llegara. En el episodio "The talented Mr. Kipling" cuando la Sra. Chesterfield quiere llamar a control de animales para que se lleven al Sr. Kipling (después se descubre que  es una hembra y comienzan a llamarle Sra. Kipling) se pone muy nervioso y grita en hindi. Se enfada con Jessie, cuando bajan en el ascensor para esconder al lagarto y evitar que se lo lleven, el Sr. Kipling se va y Ravi se pone a gritar (en hindi), Jessie y Ravi van en busca de él, cuando descubren que está en la terraza del piso de la Sra Chesterfield, el Sr. Kipling mata a un pájaro enorme que quería hacerle daño a Zeus, el perro de la vecina, entonces él y la vecina hacen las paces, y esta le dice que no llamará a control de animales. En el episodio "The Secret Life of Mr. Kipling" descubre que el Sr. Kipling es una hembra, y que ha puesto huevos. Pasa mucho tiempo con Luke, que es con el que mejor se lleva de sus 3 hermanos, aunque este a veces le hace travesuras. Pasa algo de tiempo con Zuri, pero al igual que Luke, le hace travesuras, pero se llevan muy bien. Con Emma no pasa mucho tiempo.

Temporada 2 
En el episodio "Why Do Foils Fall in Love?" Luke le ayuda a ser bueno en esgrima, lo que supone una alegría para Ravi, ya que nunca fue bueno en el deporte. En el episodio "Kids Don't Wanna Be Shunned" cuando se entera de Luke lo engaño para que le hiciera el trabajo mientras este vagueaba, Ravi decide vengarse poniéndole mal el trabajo para que quede en ridículo delante de todo el instituto, pero justo cuando lo va a hacer, se siente culpable y decide ayudarle, lo que al final resulta un éxito y un aplauso a los dos. En el episodio "Panic Attack Room" decide vengarse de Luke avergonzándolo delante de todo el instituto porque este reveló un secreto que le contó, pero al final Luke se disculpa y hacen las paces. En esta temporada empieza a pasar tiempo con Emma. Pero Luke y Zuri siguen haciéndole travesuras.

Temporada 3 
En esta temporada empieza a pasar tiempo con sus 3 hermanos y se lleva bien con ellos,y Luke y Zuri ya casi no se meten con él. En el episodio "The Blind Date, the Cheapskate and the Primate" es contratado como becario del zoo. En el episodio "Space Out" cumple 14 años y como regalo de sus padres recibe un viaje al espacio, pero se coge la gripe y no puede ir. Entonces van sus hermanos y Jessie, pero más adelante que estos se pierden en el espacio y Ravi va a ayudarles. En el episodio "Where's Zuri?" Luke le enseña a bailar para presentarse al concurso de talentos del instituto, pero se le da fatal y decide ser él mismo. En esta temporada, madura bastante y está más espabilado , como se ve en el episodio "Acting with the frenemy" cuando engaña a una chica mala que trato de quitarle el papel a Jessie de una audición, y en el episodio "Coffee Talk" cuando él, Emma y Zuri compiten por una entrada para ir a ver un concierto, y consigue engañarlas, haciéndoles el truco del cambiazo. En el episodio " From the White House to our house cast" él y Luke compiten por ser la mascota del instituto y pero al final hacen las paces. En el episodio ''The telltale duck" Luke le ayuda a robar un videojuego violento que no le dejan comprar.

Temporada 4 
En esta temporada es bastante espabilado. En el episodio "Karate kid-tastrophe" se comporta como un chico malo, y consigue un grupo de amigos y va en una moto vestido de motero. En el episodio "Moby & Scoby" va con Jessie a la universidad, y se sigue comportando como un chico malo, ya que no le quiere ayudar. En el episodio "Basket Cases" se une al equipo de baloncesto de Luke contra el equipo del archienemigo de Luke, cuando Luke se hace daño en una rodilla es eliminado del juego, pero cuando Ravi queda solo, consigue que el equipo de Luke y él gane. En el episodio "Dance dance resolution" con la ayuda de Luke, se comporta como un chico aún más malo y consigue impresionar a la chica que le gusta y va con ella al baile del instituto y Luke con su chica.
En el baile Luke y Ravi chocan los 5 porque los dos consiguen lo mismo: invitar a las chicas que les gustan al baile.

En otros medios

Televisión  
 Ravi Ross aparece en la serie de Austin & Ally, siendo llamado Austin & Jessie & Ally: Estrellas de Año Nuevo, de una hora.
 Ravi Ross vuelve aparecer en Ultimate Spider-Man: Web Warriors (en una versión animada), episodio 9, "Noche de Halloween en el Museo".

Personajes de televisión
Estadounidenses ficticios
Actores ficticios